Statorius ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Statorius Secundus, römischer Suffektkonsul 121
 Peter Statorius d. J. (Piotr Stoiński, um 1565–1605), polnischer Schriftsteller und Theologe